Trivial é um adjetivo que se pode referir a:
Nome trivial - relativo à nomenclatura química
Trivialismo - conceito de lógica
Trivialidade - relativo a diversos conceitos matemáticos